Lista parafii cywilnych w stanie Luizjana obejmuje 64 jednostki administracyjne.

Przypisy 

!
Luizjana